Никола́й Дми́триевич Чечу́лин (, Череповец, Новгородская губерния — 14 февраля 1927, село Борисоглебск, Череповецкая губерния) — русский историк, археограф, коллекционер. Действительный статский советник (1911). Член-корреспондент Российской Академии наук (1921).

Семья 
Родился в мелкопоместной дворянской семье. Отец — Дмитрий Николаевич, мать — Мария Павловна, урождённая Петрова. Младший брат Сергей — врач.

Образование 
Окончил Ярославскую гимназию (1881), историко-филологический факультет Петербургского университета (1885); тема выпускного сочинения «Записки Болотова как исторический источник», удостоено серебряной медали). Ученик К. Н. Бестужева-Рюмина и Е. Е. Замысловского. Был оставлен на кафедре русской истории для подготовки к профессорскому званию.

Магистр русской истории (1892; тема диссертации: «Города Московского государства в XVI веке», удостоена премии графа Уварова). Доктор русской истории (1896); тема диссертации: «Внешняя политика Екатерины II (1762—1774)»).

Учёный 
Принадлежал к «петербургской школе» историков. Переработал выпускное сочинение в монографию «Русское провинциальное общество во второй половине XVIII века», занимался историей общественных отношений в этот период и в конце жизни.

В своей магистерской диссертации поставил перед собой задачу изучить положение городов «как факторов культурно-экономической жизни». Обратил внимание на малоисследованные вопросы, связанные с определением количественного и сословного состава населения городов, занятий представителей каждого сословия, их повинностей, а также с выяснением социально-экономических особенностей городских поселений в разных регионах Московского государства в XVI веке.

Затем основной сферой его научных интересов стала русская история времён правления Екатерины II. В своей докторской диссертации утверждал, что екатерининская дипломатия была изначально самостоятельна и носила успешный характер, а «правительство Екатерины II в первую половину царствования постоянно и неуклонно преследовало выгоды русского государства и народа, не подчиняясь никаким посторонним влияниям и не жертвуя силами и средствами русского народа для достижения целей ему совершенно посторонних». Работа Н. Д. Чечулина о внешней политике Екатерины II вызвала противоречивые оценки современников — хотя она и была удостоена докторской степени, но учёного упрекали в «патриотической» ангажированности, односторонности оценок роли лиц, руководивших внешней политикой России (в частности, Н. И. Панина), незнании иностранных языков, что привело к сужению источниковой базы исследования. По словам А. Е. Преснякова, источником всех исследовательских интересов Н. Д. Чечулина был «его националистический патриотизм, крепкий и искренний».

Его книга «Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II» была удостоена премии графа Уварова. Был членом Русского исторического общества, Археографической комиссии, Московского археологического общества, Общества любителей древней письменности, Русского географического общества.

В 1894—1899 — помощник редактора и секретарь редакции «Журнала министерства народного просвещения».

Педагогическая деятельность 
В 1891—1913 — приват-доцент Петербургского университета, вёл спецкурсы по русской истории («Царствование Екатерины II», «Учение, училища и воспитание на Руси в XI—XIX веках»), источниковедению («Русские мемуары XVIII в.»). Не сделал большой педагогической карьеры из-за небольшого речевого недостатка, затруднявшего преподавательскую деятельность. Был более склонен к кабинетной научной работе.

Библиотекарь и источниковед 
В 1896—1915 работал в Публичной библиотеке: младший помощник библиотекаря (с 1 января 1896), старший помощник библиотекаря (с 1 января 1901) в Отделении истории. С 1 сентября 1904 — заведующий Отделением филологии, в 1906—1915 — заведующий Отделением изящных искусств и технологии, с 1914 — помощник директора библиотеки. В это время посетил Германию и Францию, где познакомился со способами хранения предметов искусства в музеях и библиотеках.

Был редактором и одним из авторов таких капитальных работ как «Истории Правительствующего Сената за двести лет, 1711—1911», «Императорская публичная библиотека за сто лет», «Государи из Дома Романовых, 1613—1913».

Археограф и источниковед. Под его редакцией были изданы «Сборники императорского Русского исторического общества» (тт. 134, 136, 144, 147), «Наказ императрицы Екатерины II» (в серии «Памятники русского законодательства»), под его наблюдением вышли в свет издания Новгородских писцовых книг и Псковской судной грамоты. Автор литературоведческих статей, переводчик с древнегреческого сочинений поэта Лукиана. Известный коллекционер гравюр.

В 1915—1917 — попечитель Виленского учебного округа.

Последние годы жизни 
После Февральской революции весной 1917 ушёл в отставку с государственной службы, уехал в своё имение в село Борисоглебск, а в 1918 переселился в Череповец. Его имущество (имение с молочной фермой, крендельной и кондитерской мастерскими, мельницей) было национализировано. Продолжал заниматься научной деятельностью, работал над монографиями «Литература общественных знаний в России XVIII в.» и «Русская провинция во второй половине XVIII столетия».

В память о Н. Д. Чечулине в деревне Ирма Шекснинского района установлен памятный знак-стела. В череповецкой Центральной городской библиотеке им. В. В. Верещагина организуются Чечулинские чтения.

Труды 
 Города Московского государства в XVI веке. СПб., 1889 на сайте «Руниверс»
Города Московского государства в XVI веке: Исслед. Н. Д. Чечулина. — Санкт-Петербург: тип. И. Н. Скороходова, 1889. — [2], VI, 349, [4] с. — (Записки Историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета; Т. 22)
Начало в России переписей и ход их до конца XVI века / Н. Д. Чечулин ред. журн. «Библиограф». — С.-Петербург: Тип. Ю. Н. Эрлих, 1889. — 23 с.
 Русское провинциальное общество во второй половине XVIII века: монография / Н. Д. Чечулин. — Санкт-Петербург: Типография В. С. Балашева и К°, 1889. — 120 с. 
 
 Русские деревянные жилые постройки в XVIII веке. — СПб., 1893.
Иоанн III Васильевич, великий князь всея Руси: Очерк жизни и деятельности / Н. Д. Чечулин. — Санкт-Петербург: тип. Гл. упр. уделов, 1894. — [2], 38, [1] с.
Проект Императорского Совета в первый год царствования Екатерины II / [соч.] Н. Д. Чечулина. — С.-Петербург: Тип. В. С. Балашева и К°, 1894. — 22 с.
 Заметки о внешней политике России в начале царствования Екатерины II. — СПб., 1895
Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II. 1762—1774: Исследование Н. Д. Чечулина. -— Санкт-Петербург: тип. Гл. упр. Уделов, 1896. — [6], VIII, 468, IV с.
Князь Виктор Павлович Кочубей, 1768—1834: очерк жизни и деятельности / сост. Н. . Д. Чечулин— - Санкт-Петербург : тип. Главнаго упр. уделов, 1900— - 57, [2] с.
 Русский социальный роман XVIII века… — СПб., 1900.
 
 Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта Нового уложения / под ред. (и с предисл. Н. Д. Чечулина). — СПб, 1907. — CLIV, 175 с. ( 334 с.) 
 Десять лет собирания: Каталог коллекции гравюр Н. Д. Чечулина с очерком истории гравирования… — СПб., 1908.
 Римская история по Моммзену. — СПб., 1909; 1914.
 Офорты Н. Д. Чечулина, 1901—1905. — СПб., 1914.
 Альбрехт Дюрер. — Пг., 1923.
 Екатерина II в борьбе за престол: По новым материалам. — Пг., 1924.

Примечания

Литература 
 
 Брачев В. С. Наша университетская школа русских историков и её судьба. — СПб., 2001. — С. 69-76.
 История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография. — М., 1965. — С. 414.
 
 
 Платонов С. Ф. Н. Д. Чечулин // «Известия АН СССР». Серия 6. 1927. № 3‒4.

Ссылки 
 Биография
 Биография
 Материалы конференции
 Андреева В. В., Ростовцев Е. А. Чечулин Николай Дмитриевич // Биографика СПбГУ
 Монумент на могиле Н. Д. Чечулина в селе Ирма

Выпускники Ярославской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Историки России
Лауреаты Уваровской премии
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Историки Российской империи
Коллекционеры Российской империи
Историки СССР
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Действительные статские советники
Похороненные в Шекснинском районе